Jiangsu Suning Football Club () var en kinesisk fodboldklub, der spillede i den kinesiske superliga. Klubben er hjemmehørende i Nanjing i provinsen Jiangsu og har siden 2007 spillet sin hjemmekampe på Nanjing Olympiske Stadion (bygget i 2002), der har plads til 61 443 tilskuere.

Eksterne henvisninger 

 

Fodboldklubber i Kina
Nanjing